Tamaru steht für:
 Tamaru (Han), japanisches Lehen

Tamaru ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroshi Tamaru (* 1970), japanischer Mangaka
 Tamaru Naomasa († 1809), japanischer Daimyō